Abramovich ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Abramovich (* um 1964), israelischer Mathematiker
 Roman Arkadjewitsch Abramowitsch (* 1966), englische Schreibweise Abramovich, russischer Oligarch

Siehe auch:
 Abramowitsch
 Abramowicz